Pantaleimon (in unterschiedlichen Schreibweisen) steht für:
 Pantaleon (Heiliger) (3. Jahrhundert), christlicher Heiliger
 Codex Athos Panteleimon, griechische Unzialhandschrift im Kloster des Heiligen Panteleimon auf dem Athos
 Pantaleimon (Band), englische Musikgruppe
 Panteleimon (1900), Schiffsname 
 Agios Pandeleimon (Athen), Stadtviertel in Athen

Bauwerke:
 Aghios Panteleimon, Rossikon, orthodoxes Kloster in Athos, Griechenland
 Kirche des Heiligen Pandeleimon (Thessaloniki), Griechenland
 St. Pantaleon (Köln), frühromanischer Kirchenbau
 Kirche St. Panteleimon (Nerezi), Kirche nahe Skopje, Mazedonien

Siehe auch:
 Pantaleon (Name)
 Pantaleon (Begriffsklärung)